KFD est un sigle qui peut désigner :
 Kyasanur Forest disease (en français, fièvre de Kyasanur), une fièvre hémorragique virale transmise par les tiques, endémique dans le sous-continent indien.

kfd est un code qui peut désigner :
 koraga, une langue parlée par environ 14 000 personnes, en Inde, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.